Mužská čtyřhra US Open 2018 probíhala na přelomu srpna a září 2018. Do deblové soutěže newyorského tenisového grandslamu hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šedesát čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl šestý nasazený nizozemsko-rumunský pár Jean-Julien Rojer a Horia Tecău, kteří dohráli ve druhém kole s moldavsko-tuniskými náhradníky Radu Albotem a Malekem Džazírím.

Vítězem se stal třetí nasazený americký pár Mike Bryan a Jack Sock, který ve finále zdolal polsko-brazilské turnajové sedmičky Łukasze Kubota s Marcelem Melem po dvousetovém průběhu 6–3, 6–1. Dvojice navázala na červencový triumf ve Wimbledonu 2018. Šampioni si do žebříčku ATP připsali 2 000 bodů a rozdělili si částku 700 000 dolarů, finalisté pak poloviční prémii. Bryan vybojoval jubilejní sto dvacátý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Socka to bylo třinácté takové turnajové vítězství. Bryan se osmnáctou grandslamovou trofejí z debla odpoutal na čele historických statistik od dosud prvního Australana Johna Newcomba. Šestým neyorským titulem vyrovnal turnajový rekord Richarda Searsa a Holcomba Warda. Ve 40 letech a 4 měsících se stal nejstarším šampionem mužské čtyřhry v otevřené éře grandslamu. Sock ovládl Flushing Meadows poprvé v kariéře a připsal si třetí deblový major.

Mike Bryan zůstal i po skončení turnaje světovou jedničkou ve čtyřhře na žebříčku ATP. Jeho vyzyvatelé, Rakušan Oliver Marach i Australan John Peers, ztratili příležitost jej vystřídat na čele po vyřazení v úvodních kolech.

Nasazení párů 
  Oliver Marach /  Mate Pavić (1. kolo)
  Henri Kontinen /  John Peers (2. kolo)
  Mike Bryan /  Jack Sock (vítězové)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (čtvrtfinále)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (semifinále)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (2. kolo)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (finále)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (2. kolo)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (3. kolo)
  Feliciano López /  Marc López (2. kolo)
  Ivan Dodig /  Marcel Granollers (3. kolo)
  Ben McLachlan /  Jan-Lennard Struff (1. kolo)
  Julio Peralta /  Horacio Zeballos (2. kolo)
  Robin Haase /  Matwé Middelkoop (3. kolo)
  Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin (čtvrtfinále)
  Dominic Inglot /  Franko Škugor (3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

US Open 2018